puede referirse a:

Lugares 

 Subprefectura de Miyake, una subprefectura de Tokio;
 Miyake, una villa dentro de la subrprefectura de Miyake;
 Miyakejima, una isla ubicada en la villa de Miyake;
 Miyake, un pueblo ubicado en la prefectura de Nara.

Personas 
Aiko Miyake, nadador japonés;
Hiromi Miyake, pesista japonés;
Issey Miyake, diseñador de modas estadounidense;
Jiro Miyake, jugador de fútbol japonés;
Jun Miyake, compositor japonés;
Kenta Miyake, seiyū japonés;
Marc Hideo Miyake, lingüista estadounidense;
Tadaaki Miyake, folclorista japonés;
Taro Miyake, luchador japonés;
Yoshinobu Miyake, pesista japonés;
Yū Miyake, compositor japonés;
Miyake Gunbei, vasallo de Honda Tadamasa;
Miyake Setsurei, filósofo japonés;
Miyake Yasunobu, daimyo japonés.

Autores de nombres botánicos 
 C.Miyake - Cbuichi Miyake fl. 1926
 I.Miyake - Ichiro Miyake fl. 1910
 J.Miyake - J. Miyake fl. 1912
 Miyake - Kiichi Miyake 1876-
 T.Miyake - Tsutomu Miyake 1880-

Otros 
 Clan Miyake, un clan japonés

Apellidos japoneses